Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Тайваня (Восточная Азия).

Из 94 указанных в таблице видов, 3 находятся под угрозой исчезновения, 8 являются уязвимыми, 3 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Природа Тайваня